Entschendorfberg ist der Name folgender Orte:

 Entschendorfberg (Gemeinde St. Margarethen), Ortsteil von St. Margarethen an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Entschendorfberg (Gemeinde Sankt Peter), Ortsteil von Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark